Niemcy:
 Niedertiefenbach – dzielnica gminy Beselich w kraju związkowym Hesja, w powiecie Limburg-Weilburg
 Niedertiefenbach – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Rhein-Lahn